Nina puede referirse a:

Personas 

Nina (Ninó) de Georgia, santa e isoapóstola de la Iglesia ortodoxa.
Nina, cantante y actriz española.
Nina, cantante y compositora alemana de synthwave.
Nina Berbérova, escritora rusa.
Nina Cassian, poetisa y compositora rumana.
Nina Dobrev, actriz búlgara.

Personajes 
Nina Sandoval, personaje de Niñas mal.

Otros 

Nina Cortex, personaje ficticio de videojuegos.
Nina Ricci, perfume